Tunnelvision oder Tunnel Vision steht für:

 Tunnelvision (Kunstwerk), Wandgemälde in Columbia, South Carolina, USA
 Tunnel Vision, Lied von Justin Timberlake auf dessen Album The 20/20 Experience
 Tunnelvision (Band), finnische Metal-Band

Siehe auch:
 Tunnelblick